Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2016 является 8-м по счёту и 1-м с 1994 года, проводящимся на Тайване. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Гаосюне с 8 по 14 февраля 2016 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 12 в мире на тот момент). Американка смогла подтвердить статус фаворита и победила в розыгрыше турнира, переиграв в финале второго номера посева Мисаки Дои (№ 62 в мире). В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России и лучше всего выступила Елизавета Куличкова, сумевшая выйти в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержал местный дуэт и первые номера посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Винус Уильямс обыграла  Мисаки Дои со счётом 6-4, 6-2.
 Уильямс выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 49-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дои сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань обыграли  Мию Като /  Эри Ходзуми со счётом 6-4, 6-3.
 Хаоцин выиграла 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юнжань выиграла 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA

Тайвань
Теннис
Февраль 2016 года
2016